Готшалк:

 Готшалк (ок 1000—1066) князь бодричей, основатель Вендской державы из династии Наконидов.
 Готшалк, Луи Моро (1829—1869) — американский пианист и композитор.
 Готшалк, Эрнст (1877—1942) — немецкий скульптор.

См. также 
 Готшальк